La Pierre tournante peut désigner les mégalithes suivants :

France 

 La Pierre tournante de Fresney-le-Puceux dans le département  du Calvados ;
 La Pierre tournante de Livarot dans le département du Calvados ;
 La Pierre tournante au Tronquay dans le département de l'Eure ;
 La Pierre tournante de Tavers dans le département du Loiret.

Notes et références